«Наследники» (оригинальное название: Yuvvrааj, хинди: युवराज)) — мелодрама, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в Индии в 2008 году. Фильм инспирирован голливудской картиной Человек дождя (1988).

Сюжет 
Честолюбивый музыкант Девен Юврадж (Салман Хан) собирается жениться на молодой виолончелистке Анушке (Катрина Каиф). Её отец П. К. Бэнтон (Боман Ирани) против этого брака, поскольку Девен когда-то порвал отношения со своим богатым отцом и остался без его финансовой поддержки. Находясь в сложном материальном положении, Девен не сможет обеспечить Анушке тот стиль жизни, к которому она привыкла в своей богатой семье. Через некоторое время Девен узнаёт о смерти своего отца и договаривается с Бэнтоном о браке с Анушкой, в том случае, если ему удастся в течение 40 дней получить наследство и разбогатеть. Однако эта казалось бы надёжная сделка оказывается под угрозой после оглашения завещания адвокатом Мирзой (Митхун Чакраборти): каждый родственник усопшего должен получить в наследство всего лишь пять крор (50 000 000 рупий), а всё остальное должен унаследовать страдающий аутизмом брат Девена Гьянеш (Анил Капур). Девен и его младший брат Дэнни (Зайед Хан) объединяют усилия, чтобы завладеть частью наследства своего брата. Дэнни пытается шантажировать Гьянеша, чтобы заставить его лгать перед несколькими адвокатами, а затем вмешивается, изображая хорошего парня, помогает Гьянешу и отправляет его в Австрию в попытке завоевать его дружбу. Там Анушка и Гьянеш хорошо поладили, к тому же она оказалась поражена его талантом пения. Она принимает его в свой оркестр, который должен выступить перед тысячами людей. Девен ревнует, когда Анушка и Гьянеш сближаются, но вскоре понимает, что любит своего брата.

Дэнни, теперь без гроша и выкинутый из всех роскошных клубов, теряет свою подругу. Он встречается с Девеном и Гьянешем, и все они снова становятся любящими братьями и забывают о деньгах. Однако новый муж их матери и его семья решают отравить Гьянеша, чтобы получить деньги. Они показывают Гьянешу видеозапись Девена и Дэнни, замышляющих обмануть Гьянеша из-за его денег, что разбивает ему сердце, а затем заменяют его ингалятор содержащим яд и уходят. Гьянеш, потрясённый и задыхающийся, использует свой ингалятор и грубит своим братьям, которые понимают, что он знает об их заговоре. Убитый горем Гьянеш выступает на сцене, когда появляется Девен, и они делают дуэт с Девеном, поющим о прощении. Сцена рушится, и Девен отправил его в больницу, в то время как Дэнни вызывает полицию, чтобы арестовать членов семьи, которые пытались его отравить. В больнице Девену сообщают, что единственным доступным врачом является доктор Бэнтон, который отказывается помочь. Д-р Бэнтон обвиняет Девена в том, что он хочет, чтобы Гьянеш выжил ради денег, чтобы жениться на Анушке Девен не выдерживает и говорит доктору, что если он спасёт Гьянеша, он женится на любимой, и что он просто хочет сохранить свою семью вместе. Доктор Бэнтон шокирован чувством ответственности Девена и спасает Гьянеша. Затем он разрешает Девену жениться на Анушке, поскольку теперь он стал другим человеком, который заботится о своей семье.

В ролях 
 Анил Капур — Гьянеш Ювраадж, аутист
 Салман Хан — Девэн Ювраадж
 Зайед Хан — Дэнни, плэйбой
 Катрина Каиф — Анушка Бэнтон, возлюбленная Дэвена
 Митхун Чакраборти — Сикандер Мирза, адвокат
 Боман Ирани — доктор Бэнтон, отец Анушки
 Анджаан Шривастав — Ом Пракаш

Производство 
Часть фильма снимали в Праге, а сцены на открытом воздухе в Австрии в горной провинции Тироль. В сценах, снятых в Инсбруке, столице провинции, можно увидеть многие достопримечательности города, такие как императорский замок, собор Святого Иакова, главная улица и арена для прыжков с трамплина.

Саундтрек 
Песню «Main Hoon Yuvvraaj» Салмана Хана в фильме исполнил сам. Ещё одна песня «Jai Ho», первоначально написанная для этого фильма, была использована в картине «Миллионер из трущоб», который получил множество наград за лучшую песню.

Критика 

Мнения критиков о фильме разделились.  написал, что фильм «интересен по частям: предпоследние 20-25 минут возносят фильм на рекордно высокий уровень», добавив однако, что это не самый лучший фильм Гхая, а его сценарий «местами становится жертвой предсказуемости и посредственности». В рецензии газеты The Times of India отмечено, что «тот фильм как картина с почтовой открытки, благодаря кинооператору Кабиру Лалу, запечатлевшему экзотические места в идеальных тонах. И под коне, фильм набирает очки благодаря выступлению актёров, особенно Салмана Хана».

Напротив,  заявил, что фильм «использует масштаб и величие, чтобы компенсировать ломаный сценарий, но никакие амбиции и страсть не могут скрыть плохую основу. Персонажи все недоразвиты — от главных героев до второго плана». Раджа Сен с портала Rediff.com отметил, что «фильм позиционирует себя слишком серьёзно и тянется через сюжет, навязываемый зрителям в течение 1980-х годов», добавив, что Гхай «придерживался своего основного рецепта из мелодрамы и эмоциональной передозировки, но времена изменились». В отзыве на Idlebrain.com «Наследники» был назван примером драмы, в которой нет ни души, ни содержания.

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы Субхаша Гхая
Фильмы Индии 2008 года